Э́ва Гуни́лла Ка́рлссон-У́льссон (; 21 сентября 1961, Карлскуга) — шведская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Швеции в первой половине 1980-х годов. Серебряная призёрша летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, бронзовая призёрка чемпионата мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Эва Карлссон родилась 21 сентября 1961 года в городе Карлскуга, лен Эребру. Активно заниматься греблей начала с раннего детства, проходила подготовку в местном каноэ-клубе под названием «Буфурс».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1981 году, когда попала в основной состав шведской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в английском Ноттингеме, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную на полукилометровой дистанции в четвёрках — в финальном заезде её обошли лишь команды из СССР и ГДР.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — в составе четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Агнета Андерссон, Сюзанна Виберг и Анна Ульссон, завоевала здесь серебряную медаль на пятистах метрах — лучше финишировала только команда из Румынии. Вскоре после этой Олимпиады приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место в сборной молодым шведским гребчихам.

Замужем за шведским байдарочником Томасом Ульссоном, который тоже принимал участие в Олимпийских играх 1984 года и тоже выиграл там серебряную медаль.

Ссылки 
 
 Эва Карлссон  — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ Швеции
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года